Naselja u Sloveniji
 Brnica (Hrastnik, Slovenija), naselje u općini Hrastnik
 Brnica (Žalec, Slovenija), naselje u općini Žalec